Skane steht für:
 schwedisch/dänischer Name für die historische Provinz Schonen in Schweden

Sonstiges:
 Skane-Nunatak, Nunatak auf der Anvers-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 Skåne